Mondsee pode se referir a:

 Mondsee (lago), um lago na Áustria
 Mondsee (cidade), uma cidade próxima deste lago

Desambiguação